Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Sunderland AFC in het seizoen 2013–2014. Het was het zevende opeenvolgende seizoen dat de club uit Sunderland uitkwam in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League, na de degradatie in 2006. De club stond onder leiding van oud-speler Paolo Di Canio. De Italiaan moest op 22 september 2013 het veld ruimen. Kevin Ball nam de honneurs waar, waarna de clubleiding in de Uruguayaanse oud-international Gustavo Poyet een nieuwe manager vond.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Sunderland vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2013/14 en onder leiding van trainer-coach Gustavo Poyet als veertiende eindigden.

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

Sunderland AFC naar seizoen
Engelse voetbalclub 2013/14